Кубок Интертото 1966-67 был 6-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. Кубок получил «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), победивший в финале «Интер» (Братислава). Несмотря на возврат турнира в предыдущем сезоне к первоначальному формату с участием 32 клубов, в этом сезоне эксперименты продолжились и за Кубок боролись 40 клубов. Это был последний классический Кубок (1 Кубок — 1 победитель), начиная со следующего сезона турнир на выбывание был отменён и игрался только групповой раунд.

«Интер» (Братислава) за последние пять сезонов в третий раз попал в финал и первый раз не победил в финале.

Групповой раунд 
Команды были разделены на десять групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде группы формировались по географическому принципу. Победители групп попадали в четвертьфиналы.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа B5

Группа B6

Четвертьфиналы 
  Гурник (Забже) и  Форвертс (Берлин) участвовали также в Кубке европейских чемпионов и не могли продолжать играть после летнего перерыва, они снялись. По иронии судьбы, они встретились друг с другом в первом раунде Кубка чемпионов.

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Отмена турнира на выбывание 
Групповой раунд всегда игрался в летнее межсезонье, в то время как турнир на выбывание попадал уже на сезоны национальных чемпионатов. Это начало вызывать возрастащие проблемы:
 Во-первых, клубы часто с трудом договаривались о датах встреч, и турнир затягивался. Например финал 1964-65 был сыгран только в начале июня, больше года прошло от начала группового этапа; финалы 1963-64 и 1965-66 были сыграны в конце мая.
 Во-вторых, настойчивые требования УЕФА, чтобы клубы, играющие в Кубке Чемпионов или Кубке Кубков не участвовали в розыгрыше Кубка после летнего межсезонья. Это означало, что клубы, прошедшие групповой раунд Международного футбольного кубка, но участвующие в еврокубках, должны пропускать часть турнира на выбывание до вылета из еврокубков или окончательного отказа. Это сильно осложняло турнир на выбывание и снижало его престиж.
 В-третьих, участники турнира на выбывание, не выигравшие Кубка, несли большие финансовые затраты. Выход в финал позволял получить серьёзные денежные поступления, однако для многих клубов участие в турнире было средством заполнения паузы в играх во время летнего межсезонья.

В результате всех этих соображений, турнир на выбывание был отменён, и в следующие три десятилетия игрались только групповые раунды, а обладатель Кубка не определялся.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1966/67 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1966/67 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году